Роджър Федерер е поставен под номер 1, а миналогодишният победител Рафаел Надал се отказа при резултат 3 – 6, 6 – 7 (2), 0 – 3 на четвъртфинала срещу Анди Мъри.

Поставени тенисисти

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Австралия